447-й пушечный артиллерийский Рославльский Краснознамённый полк, он же может называться 447-й корпусной артиллерийский полк, 447-й армейский артиллерийский полк, 447-й гаубичный полк в том числе с добавлением аббревиатур «РГК» или «РВГК» — воинская часть Вооружённых сил СССР во время Великой Отечественной войны.

История 
Сформирован: 7 сентября 1939 в составе 28-го СК. Относился к корпусным артиллерийским полкам 1-го типа.

На вооружении полка состояли:
 по состоянию на 04 апреля 1940 года: 152-мм гаубиц обр. 37 г — 12 штук, 152-мм пушек — 24 штук.
 по состоянию на 1 ноября 1940 года: 152-мм гаубиц обр. 37 г — 24 штуки, 122-мм пушки — 12 штук.

28 сентября 1939 года переведён из г. Луга в г. Псков. На 20 октября 1939 года находился в составе 8-й армии. 22 октября 1939 года частично отправлен в г. Лугу.

В составе действующей армии во время Советско-финской войны (1939—1940) с 28 декабря 1939 по 13 марта 1940 года. Во время войны с Финляндией поддерживал действия 43-й стрелковой дивизии. Находился в составе 34-го стрелкового корпуса. 4—5 мая 1940 года погружен на эшелоны в Выборге и отведён от границ Финляндии.

В составе действующей армии во время Великой Отечественной войны с 22 июня 1941 года по 13 октября 1943 года.

С началом боевых действий находился в бывших казармах имени Пилсудского в Северном городке г. Бреста в составе 28-го стрелкового корпуса. Боеприпасы, горючее и продовольствие для 447-го корпусного артиллерийского полка хранились на складах в Брестской крепости и частично в г. Бресте.

  

«Вплоть до 7 часов ожесточённые бои кипели поблизости от переправ через Буг. К 7 часам немецкие войска с юга ворвались в Брест, но крепость, железнодорожный узел и вся северная часть города оставались в наших руках. Находившиеся в Бресте артиллерийские полки, в частности 447-й корпусной полк под командованием полковника А. А. Маврина и 131-й под командованием майора Б. С. Губанова, открыли огонь по войскам противника, переправлявшимся через Буг, и нанесли им весьма ощутимый урон. Артиллерийским огнём из крепости было полностью прекращено движение врага по железнодорожному мосту».

24 июня 1941 года По данным оперативной сводки начальника штаба 4-й армии полковника Сандалова № 01 к 24 июня 1941 г. о боевых действиях и состоянии войск армии, полк из Бреста был выведен почти целиком.

27 июня 1941 года частным боевым приказом командующего войсками 4-й армии генерал-майора Коробкова № 08 на оборону рубежа по р. Березина полк был сосредоточен в Пропойске.

27 сентября 1941 года полк был придан 50-й армии с задачей прикрытия Брянско-Рославльского направления. Справка-доклад штаба артиллерии Брянского фронта о вероятных действиях противника и необходимом изменении группировки артиллерии войск Брянского фронта 27 сентября 1941 г.

29 октября 1941 года полк прибыл в Тулу. При проведении Тульской оборонительной операции полк (уже в это время полк был 447-м полком артиллерии резерва Главного командования) был размещён на северной окраине города Тулы в Кировском посёлке.

25 сентября 1943 года за освобождение городов Смоленск и Рославль приказом № 25 Верховного Главнокомандующего 447-му пушечному артиллерийскому Краснознамённому полку под командованием полковника Чвыкова И. Ф. было присвоено наименование «Рославльский».

13 октября 1943 года полк переформирован в 4-ю тяжёлую пушечную артиллерийскую бригаду.

Подчинение

Командование 

С 1938 по 1942 гг:
 Маврин Александр Александрович (1900 г.р.), полковник

С 1942 года:
 Чвыков Иван Фомич, подполковник

Награды и наименования

Другие артиллерийские полки с тем же номером 
 447-й зенитный артиллерийский полк

Примечания

Ссылки 

 Боевой состав Советской Армии 1941—1945
 Перечень № 13 артиллерийских, миномётных, зенитно-пулемётных полков и полков ПВО железнодорожных эшелонов, входивших в состав действующей армии в годы Великой Отечественной войны 1941—1945 гг.
 Сведения по воинским частям, участвовавшим в сражениях советско-финляндской войны 1939—1940 гг.
 Боевой состав Советских войск на 22.06.1941 г.
 Я помню
 Бои в Финляндии. Воспоминания участников
 Новости Пролетарского района
 Часть вторая. Так начиналась война
 Разгром РККА — 1941
 Список номеров почтовых ящиков войсковых частей Западного особого военного округа по состоянию на 10 марта 1941 года в местных почтовых отделениях связи
 Действующая армия. Перечни войск. Перечень № 13 
 Тульская оборонительная операция 1941
 Хроника событий
 Проект Валерия Киселёва / Статьи / Великая Отечественная война / Брест, 4 часа 5 минут, 22 июня
 Боевые донесения, разведсводки и приказы за 27 сентября 1941 года
 РККА.ru Перечень артиллерийских полков РККА всех типов | Боевой и численный состав РККА (конец октября — начало ноября 1940 г.) | Ведомость распределения корпусных артполков и артиллерии РГК (на 04.04.1940)
 Полевые управления объединений, управления соединений, полки, отдельные батальоны и другие подразделения и учреждения, входившие в состав действующей армии в период советско-финляндской войны 1939—1940 гг.
 Мемориальный комплекс «Брестская крепость-герой»
 Фотоальбом подполковника артиллерии, проходившего службу в 447-м пушечном артиллерийском полку.

Армейские артиллерийские полки СССР в Великой Отечественной войне
Корпусные артиллерийские полки СССР в Великой Отечественной войне
Пушечные артиллерийские полки СССР в Великой Отечественной войне
Воинские части и формирования, созданные в 1939 году
Воинские части и формирования, расформированные в 1943 году